Il singolare del torneo di tennis Cali Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ramón Delgado che ha battuto in finale Sebastián Prieto 6-3, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Tamer El Sawy (secondo turno)
 Guillermo Cañas (semifinali)
 Roberto Jabali (quarti di finale)
 Ramón Delgado (Campione)

 Christian Vinck (secondo turno)
 Eduardo Medica (quarti di finale)
 Federico Dondo (secondo turno)
 Giorgio Galimberti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1997